Rochford steht für:

 Rochford (Essex), Stadt in der Grafschaft Essex, Vereinigtes Königreich
 Rochford District, District in der Grafschaft Essex, Vereinigtes Königreich
 Rochford (Worcestershire), Gemeinde in der Grafschaft Worcestershire, Vereinigtes Königreich
 Rochford (Victoria), Ort im Bundesstaat Victoria, Australien

Rochford ist der Familienname folgender Personen:

 Ava Rochford (* 2005), irische Hochspringerin
 Sebastian Rochford (* 1973), britischer Jazz- und Crossover-Musiker, Schlagzeuger

Siehe auch:
 Viscount Rochford, erblicher britischer Adelstitel, der zweimal in der Peerage of England verliehen wurde
 George Boleyn, 2. Viscount Rochford (* um 1504; † 1536), englischer Diplomat